Bryde ist der Familienname folgender Personen:

 Brun-Otto Bryde (* 1943), deutscher Richter des Bundesverfassungsgerichts
 Kirk Bryde (* 1949), kanadischer Stabhochspringer
 Trent Bryde (* 1999), US-amerikanischer Tennisspieler
 Vilhelm Bryde (1888–1974), schwedischer Filmarchitekt und Filmfirmenmanager

Siehe auch:
 Bryde-Insel in der Antarktis
 Bryde Rocks, Klippen vor Südgeorgien im Südatlantik
 Bride
 McBryde
 Pryde